Grae bezeichnet:

Jean Grae

GRAE, eine Abkürzung für Gramática de la lengua española (Grammatik der spanischen Sprache) der Real Academia Española
Siehe auch:
 Grae-Kliff